La Eredivisie 2013-2014 è stata la 112ª edizione della massima serie del campionato olandese maschile di pallanuoto. Le gare sono iniziate il 28 settembre 2013 e si sono concluse con Gara 3 della finale scudetto il 28 maggio 2014.

Le squadre partecipanti sono dodici, e si affrontano nel classico girone all'italiana con partite di andata e ritorno. A questa fase seguono i playoff per la conquista del titolo a cui prendono parte le prime otto squadre in classifica dopo la conclusione della stagione regolare.

Si tratta della prima edizione del campionato dei Paesi Bassi a usufruire della denominazione Eredivisie, dopo il cambio di nome apportato dalla federazione nazionale che ha deciso di archiviare il vecchio Hoofdklasse utilizzato fino alla stagione precedente.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Risultati

Play-off 
Le eliminatorie si giocano al meglio dei tre incontri.

Tabellone

Playout

Spareggio salvezza/promozione 
Il De Ham, dopo aver sconfitto il PSV nello spareggio salvezza, deve garantirsi la permanenza in un ulteriore spareggio contro la seconda classificata della divisione inferiore (l'Aqua-Novio '94 di Nimega), che a sua volta lotta per la promozione. Lo spareggio si svolge al meglio dei tre incontri.

Finale scudetto

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Campionato olandese di pallanuoto